Герб муниципального образования «Город На́рьян-Мар» Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Описание герба 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Описание символики 

За основу герба взят герб города, утверждённый решением исполнительного комитета Нарьян-Марского городского Совета народных депутатов 7 апреля 1978 года по проекту художника Семёна Ивановича Коткина.

Центральная фигура в гербе — изображение головы оленя с рогами, символизирующее главное занятие местного населения — оленеводство.

Стилизованные серебряные рыбы в оконечности герба указывают на другую основную отрасль экономики — рыболовство.

Серебро — символ чистоты, мудрости, благородства, мира и взаимосотрудничества.

Красный цвет геральдического щита символизирует название города Нарьян-Мара, которое в переводе на русский язык означает «Красный город». Красный цвет — символ мужества, красоты и жизни.

Голубая оконечность герба указывает на реку Печору. Этот элемент герба подчеркивает также, что Нарьян-Мар — морской и речной порт. Голубой цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины и добродетели.

Герб утвержден Постановлением Нарьян-Марского горсовета № 30 от 31 мая 2001 года "Об утверждении герба и флага муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

Современная версия герба Нарьян-Мара, созданная по проекту первого герба города, доработана специалистами Союза геральдистов России, ими же составлены описания герба и его символики.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 762.

См. также 
 Флаг Нарьян-Мара
 Гербы населённых пунктов Ненецкого автономного округа

Ссылки 
 Меликаев В. И. и Сержан В. В. «Каталог современных гербов городов, поселков и сел СССР», Минск.
 Символика города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа

Примечания 

Гербы Ненецкого автономного округа
Нарьян-Мар
Гербы с изображением рыбы
Гербы с изображением головы оленя